Cecil Langley Doughty (1913-1985), dessinateur de bandes dessinées et illustrateur britannique
 Charles Montagu Doughty (1843-1926), poète et écrivain anglais ;
 Drew Doughty (1989-), défenseur de hockey sur glace canadien ;
  (1946-), claviériste américain (Reo Speedwagon) 
 
 
 William Doughty (1773–1859), architecte naval
 William Doughty (1757-1782), graveur et un peintre britannique